Kaïgorodov (masculin ; ) ou Kaïgorodova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alekseï Kaïgorodov (1983-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe